Kyrkbron kan avse:

 Kyrkbron, Dala-Floda
 Kyrkbron, Piteå
 Kyrkbron, Trollhättan
 Kyrkbron, Umeå